Svatý Jan (en français : « Saint-Jean ») est un toponyme qui peut désigner :

Svatý Jan, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Svatý Jan nad Malší, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Svatý Jan pod Skalou, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale.
.

Homonymie de localités en  Tchéquie